Oʻzbekiston bezeichnet:

Usbekistan, Binnenstaat in Zentralasien
Oʻzbekiston (Xorazm), Ort in der usbekischen Provinz Xorazm
Oʻzbekiston (Bezirk), Verwaltungseinheit in der usbekischen Provinz Fargʻona
eine Linie der Metro Taschkent
eine Baureihe von Elektrolokomotiven der Oʻzbekiston Temir Yoʻllari, siehe OTY-Baureihe Oʻzbekiston